Keve (vezér)
 Keve (keresztnév)
 Keve András ornitológus
 Keve vármegye
 Ráckeve, város Pest megyében, a Ráckevei járás központja